Ben Kuroki (1917-2015), militaire américain ;
 Haru Kuroki (née en 1990), actrice japonaise ; 
 Hitomi Kuroki (1960-), actrice japonaise ; 
 Kazuo Kuroki (1930-2006), réalisateur japonais ; 
 Meisa Kuroki (née en 1988), actrice, mannequin et chanteuse japonaise ;
 Sadao Kuroki (1909-1984), artiste graveur abstrait japonais.